Cinema
L'últim home (pel·lícula de 1996), pel·lícula estatunidenca dirigida per Walter Hill.
 Motociclisme
Last Man Standing (motociclisme), cursa motociclista d'enduro.